Ljuskobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ljuskobben (Föglö, Åland), 
 Ljuskobben (Kökar, Åland), 
 Ljuskobben, Nagu, Åboland,

Se även
Lilla Ljuskobben
Stora Ljuskobben
Ljuskläppen

Robotskapade Finlandförgreningar